Тои́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Тоидзе, Александра Моисеевна (1907—1985) — советская актриса.
 Тоидзе, Вера Самсоновна (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тоидзе, Георгий Моисеевич (1914—1997) — грузинский советский скульптор.
 Тоидзе, Ираклий Моисеевич (1902—1985) — грузинский советский живописец и график, автор плаката «Родина-мать зовёт!».
 Тоидзе, Моисей Иванович (1871—1953) — грузинский советский живописец, педагог, профессор. Ученик Ильи Репина.
 Тоидзе, Нателла Георгиевна (род. 1950) — советская художница, живописец и искусствовед.